Die Campionato Sammarinese di Calcio 1997/98 war die 13. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga der Männer.

Die Meisterschaft wurde in zwei Phasen ausgetragen. Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe, sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, welches in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

SS Folgore/Falciano gelang mit einem Finalsieg über den SP Tre Fiori die erfolgreiche Titelverteidigung.

Grunddurchgang

Gruppe A

Gruppe B

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Das folgende Diagramm gibt die Ergebnisse des Meisterschaftsplayoffs wieder. Die beiden Gruppensieger erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Die Bezeichnungen Ax bzw. Bx geben die Gruppe und die Platzierung der jeweiligen Mannschaft im Grunddurchgang an. Vx kennzeichnet Teams, die von der Sieger- in die Verliererrunde wechselten, sowie die Nummer des Spiels, welches sie verloren hatten.

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 18. Juni 2013

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98